Goethalsia (plant), een geslacht uit de kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)
Goethalsia (vogel), een geslacht van vogels uit de familie kolibries (Trochilidae)
Roodwangkolibrie (Goethalsia bella), een vogel uit de familie Trochilidae (kolibries)